Генна́дий Васи́льевич Романе́нко:
 Романенко, Геннадий Васильевич (род. 1981) — серебряный призёр чемпионата Украины по фехтованию 2002 года.
 Романенко, Геннадий Васильевич (род. 1969) — украинский предприниматель и инициатор социально-культурных проектов.